Folnesics  ist der Familienname von:

 Hans Folnesics (1886–1922), österreichischer Kunsthistoriker
 Josef Folnesics (1850–1914), österreichischer Kunsthistoriker